Esta é uma lista de municípios dos 167 municípios do Rio Grande do Norte por população segundo o censo de 2000.

RN 2000
Pop 2000